Bij (voormalige) rivieren: de stroomrug inclusief de bedding
Stroomgordel (voor gevangene): een riem die elektrische schokken kan veroorzaken via de afstandsbediening